Бидзэн — японский топоним. Может означать:
 Бидзен — город в префектуре Окаяма.
 Бидзэн (провинция) — историческая провинция Японии.